Aleksandar Dragović – calciatore austriaco
 Doris Dragović – cantante croata
 Nikola Dragović – cestista serbo